Владимировка — село на территории городского округа «город Якутск» Республики Саха (Якутия) России. Входит в состав Хатасского наслега. Население —  чел. ().

География 
Владимировка находится в Центральной Якутии, в юго-восточной части городского округа «город Якутск», в долине Туймаада, на левом берегу р. Лены, у озёр Чонкой, Табага. Граничит с Табагинским наслегом и микрорайоном Пригородный. Официально находится в 22 км к югу от г. Якутска, в 7 км до центра наслега села Хатассы в 22 км к югу от г. Якутска, расстояние до центра наслега села Хатассы составляет 7 км. .
 уличная сеть
По данным на 2009 год уличная сеть состояла из двух географических объектов, общей протяжённостью в 1 600 метров. Вид дорожного полотна — асфальт, грунт.

 Климат
Климат, как и по всему городскому округу — резко континентальный с длинной и суровой зимой (средняя температура января — около −40 °C) и коротким, но жарким летом (средняя температура июля — 19 °C). Характерны небольшое количество осадков в течение всего года (при этом большее количество осадков приходится на тёплое время года) и сухой воздух, особенно летом.

История 
Деревня была образована в 1898 году переселенцами из Минусинского уезда Енисейской губернии, прибывшими в августе 1897 года по приглашению губернатора Якутской области Владимира Скрипицына.

Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село Владимировка вошло в образованное муниципальное образование Хатасский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 63 % от общей численности населения в 204 чел..

Инфраструктура 
Лесохозяйственное предприятие, имеются учреждения здравоохранения и торговли По состоянию на начало 2022 года ни одно из этих предприятий более не работает.

Транспорт 
Проходит автодорога регионального значения Покровский тракт.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты городского округа «Город Якутск»
Населённые пункты, основанные в 1898 году
Населённые пункты по алфавиту